

Морган-Сіті — місто, штат Луїзіана
 Морган-Сіті — місто, штат Міссісіпі